Бертон Стивен Ланкастер (; Њујорк, 2. новембар 1913 — Лос Анђелес, 20. октобар 1994) био је амерички филмски глумац. Рођен је у Њујорку у протестанској породици. Био је један од петоро деце.

За време Другог светског рата придружио се америчкој армији.

Женио се три пута и имао петоро деце. Први брак је трајао од 1935. до 1946. године, други од 1946. до 1969. године. Његов трећи брак је био са Сузан Мартин 1991. године. Умро је 20. октобра 1994. године од срчаног удара.

Добитник је Оскара за 1960. годину за најбољу главну мушку улогу у филму Елмер Гантри.

Његов син Бил Ланкастер био је глумац и сценариста познат по филму Створ у режији Џон Карпентера. 

После смрти Ланкастер је кремиран.

Филмографија 

|-
| 1946. || Убице || -{The Killers}- || ||
|-
| 1947. || || -{Brute Force}- || ||
|-
| 1947. || || -{Desert Fury}- || ||
|-
| 1947. || || -{Variety Girl}- || || кратка улога
|-
| 1948. || || -{I Walk Alone}- || ||
|-
| 1948. || || -{All My Sons}- || ||
|-
| 1948. || || -{Sorry, Wrong Number}- || ||
|-
| 1948. || || -{Kiss the Blood Off My Hands}- || ||
|-
| 1949. || || -{Criss Cross (1949 movie)}- || ||
|-
| 1949. || || -{Rope of Sand}- || ||
|-
| 1950. || || -{The Flame and the Arrow}- || ||
|-
| 1950. || || -{Mister 880}- || ||
|-
| 1951. || || -{Vengeance Valley}- || ||
|-
| 1951. || || -{The Screen Director}- || ||
|-
| 1951. || || -{Jim Thorpe - All American}- || ||
|-
| 1951. || || -{Ten Tall Men}- || ||
|-
| 1952. || Црвени гусар || || || такође продуцент
|-
| 1952. || Врати се, мала Шибо || || || 
|-
| 1953. || Жена са јужног мора || || || 
|-
| 1953. || Одавде до вечности || || || 
|-
| 1953. || || -{Three Sailors and a Girl}- || || кратка улога
|-
| 1954. || || -{His Majesty O'Keefe}- || ||
|-
| 1954. || Апач || || || такође продуцент
|-
| 1954. || Вера Круз || || || такође копродуцент
|-
| 1955. || Човек из Кентакија || || || такође режисер
|-
| 1955. || Тетовирана ружа || || || 
|-
| 1956. || || -{Screen Snapshots: Playtime in Hollywood}- || ||
|-
| 1956. || Трапез || || || такође преодуцент
|-
| 1956. || || -{The Rainmaker}- || ||
|-
| 1957. || || -{The Heart of Show Business}- || || наратор
|-
| 1957. || Обрачун код ОК корала || || || 
|-
| 1957. || Слатки мирис успеха || -{Sweet Smell of Success}- || Џеј Џеј Хансекер || 
|-
| 1958. || Рони тихо, рони дубоко || || || 
|-
| 1958. || Одвојени столови || || || 
|-
| 1959. || || -{The Devil's Disciple}- || ||
|-
| 1960. || || -{The Unforgiven}- || || такође продуцент
|-
| 1960. || || -{Elmer Gantry}- || ||
|-
| 1961. || || -{The Young Savages}- || ||
|-
| 1961. || Нирнбершки процес || || || 
|-
| 1962. || Птичар из Алкатраза || || || 
|-
| 1963. || || -{A Child Is Waiting}- || ||
|-
| 1963. || || -{The Leopard}- || ||
|-
| 1963. || || -{The List of Adrian Messenger}- || || кратка улога
|-
| 1964. || || -{Seven Days in May}- || ||
|-
| 1964. || || -{The Train}- || ||
|-
| 1965. || || -{Handle with Care}- || || наратор
|-
| 1965. || || -{The Hallelujah Trail}- || ||
|-
| 1966. || Професионалци || || || 
|-
| 1967. || || -{All About People}- || || наратор
|-
| 1968. || || -{The Scalphunters}- || || такође продуцент
|-
| 1968. || Пливач || || || 
|-
| 1969. || || -{Jenny Is a Good Thing}- || || наратор
|-
| 1969. || || -{Castle Keep}- || ||
|-
| 1969. || || -{The Gypsy Moths}- || ||
|-
| 1970. || Аеродром || || ||
|-
| 1970. || || -{King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis}- || || документарни
|-
| 1971. || || -{Lawman}- || ||
|-
| 1971. || || -{Valdez Is Coming}- || ||
|-
| 1972. || || -{Ulzana's Raid}- || || такође продуцент
|-
| 1973. || Шкорпион || || || 
|-
| 1973. || || -{Executive Action}- || ||
|-
| 1974. || || -{The Midnight Man}- || || такође режисер, продуцент и сценариста
|-
| 1974. || || -{Conversation Piece}- || ||
|-
| 1975. || || -{The Cinema According to Bertolucci}- || || документарни
|-
| 1976. || Победа у Ентебеу || || || 
|-
| 1976. || || -{Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson}- || ||
|-
| 1976. || Двадесети век || -{Novecento}- || Алфредов деда ||
|-
| 1976. || Касандрин мост || || || 
|-
| 1977. || || -{Exploring the Unknown}- || || 
|-
| 1977. || Последњи зрак сумрака || || || 
|-
| 1977. || Острво доктора Мороа || || || 
|-
| 1978. || || -{Go Tell the Spartans}- || ||
|-
| 1979. || Зора Зулуа || || || 
|-
| 1980. || Атлантик Сити || || || 
|-
| 1983. || Локални Херој || || || 
|-
| 1983. || Остерманов викенд || || || 
|-
| 1985. || || -{Little Treasure}- || ||
|-
| 1986. || || -{Tough Guys}- || ||
|-
| 1987. || || -{Mind Control}- || ||
|-
| 1988. || || -{The Jeweller's Shop}- || ||
|-
| 1988. || || -{Rocket Gibraltar}- || ||
|-
| 1989. || Поље снова || -{Field of Dreams}- || др Арчибалд „Месечина” Грејам ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1913.
Умрли 1994.
Њујорчани
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сребрни медвед
Добитници Волпи пехара‎
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара